«Порнографическая связь» () — фильм французского режиссёра Фредерика Фонтейна. Натали Бай и Сержи Лопес удостоились в 1999 г. призов Венецианского кинофестиваля соответственно за главные женскую и мужскую роли в этом фильме.

Сюжет 
Фильм построен в форме интервью, которые невидимому интервьюеру за кадром дают мужчина и женщина, рассказывая о своих отношениях друг с другом, начавшихся с некой порнографической связи. Имена главных героев так и остаются неизвестными. Они знакомятся по объявлению: Он откликнулся на объявление, которое Она дала в эротическом журнале, решив реализовать свои сексуальные фантазии. После первой встречи в кафе они договариваются о еженедельных встречах. Постепенно герои сближаются, и между ними возникают настоящие чувства.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Люксембурга
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Швейцарии
Фильмы-мелодрамы Бельгии
Фильмы-мелодрамы Люксембурга
Фильмы Швейцарии 1999 года
Фильмы Бельгии 1999 года
Эротические драмы